Longusunguis kurochkini — вид енанціорнісових птахів, що існував у крейдяному періоді, 120 млн років тому.

Назва Longusunguis kurochkini перекладається приблизно як "Довгий кіготь Курочкіна".

Опис 
Голотип IVPP V 17964 знайдений у пластах формування Юфотанг у провінції Ляонін у Китаї. Він представлений майже повним скелетом молодої особини, череп якої був відділений від решти скелета. Це був птах середніх розмірів з потужними конічними зубами і дійсно довгими кігтями.

Птах мав потужні зуби і міцні лапи з великими вигнутими кігтями. Судячи з усього, він займав екологічну нішу, конкретизувати параметри якої поки не можливо. Сильні і довгі лапи типові для сухопутних мешканців, але довгі загнуті кігті погано поєднуютьсяиз наземним способом життя. Такі кігті зазвичай зустрічаються у птахів, що багато часу проводять на гілках дерев. Однак у деревних форм в будові лап зазвичай маються цілком конкретні адаптації, що повністю відсутні у цього птаха.

Додаткову загадку створюють потужні міцні зуби, що вказують на те, що цей птах був дурофагам, тобто харчувався їжею з міцною шкаралупою або
панцирами. У той же час гострі кігті більше підійшли б хижакам, що в свою чергу суперечить загальним пропорціям кінцівок.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Wang et al .

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Енанціорнісові
Птахи крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2014